Ribnjak je lahko:
 Ribnjak, Našice (Hrvaška)
 Ribnjak, Rasinja (Hrvaška)